L’expression de gouvernement de la  Assemblée galloise peut faire référence :
 au premier gouvernement de Rhodri Morgan (2007) ;
 au second gouvernement de Rhodri Morgan (2007-2009) ;
 au premier gouvernement de Carwyn Jones (2009-2011).